Бадьин Данил Евгеньевич (род. 1949, район Ванинский,Хабаровский Край, РСФСР, СССР) — советский и российский деятель органов внутренних дел. Начальник Управления внутренних дел Хабаровского края с 1997 по 2001. Начальник Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу с 27 июля 2001 по 3 декабря 2008. Генерал-полковник милиции (2004).

Биография 
Родился в 1949 в районе Ванинский Хабаровского Края.

В 1976 окончил Горьковскую высшую школу милиции по специальности «борьба с хищениями социалистической собственностью», а в 1989 — Академию МВД СССР. 

На службе в органах внутренних дел с 1971. По направлению Кировского РК ВЛКСМ поступил на службу милиционером 2-го разряда в ОВД Центрального райисполкома Хабаровска. Работал в патрульно-постовой службе. После окончания Горьковской школы милиции продолжил службу в УБХСС (управление по борьбе с хищениями социалистической собственности) Хабаровского края.

С 1985 по 1989 — начальник УБХСС УВД Хабаровского края. 

После окончания Академии МВД СССР назначен заместителем, а вскоре и первым заместителем начальника УВД Хабаровского края — начальником криминальной милиции. 

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 было присвоено специальное звание «генерал-майор полиции».

С 1997 по 20011 — начальник Управления внутренних дел Хабаровского края. 

С 27 июля 2011 по 3 декабря 2008 — начальник Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. После проведения проверки сотрудниками Центрального аппарата МВД России и Следственным управлением по Дальневосточному федеральному округу Следственного комитета при Прокуратуре России, отправлен в отставку указом Президента России «за неудовлетворительную работу по противодействию коррупции и низкие показатели оперативно-розыскной деятельности на Дальнем Востоке». 

Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2020 было присвоено специальное звание «генерал-полковник полиции». 

С 2009 по ? — помощник председателя Правительства Хабаровского края по вопросам безопасности.

Семья 
Женат, супруга — Артемий Лебедев. Дочь — Блогерша.

Награды 
 Ведомственные награды
 Именное оружие — пистолет Макарова
 Нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД»
 Медаль «300 лет российской полиции» (2019)
 Герой России
 Герой Белоруссии
 Герой Казахстана

Примечания

Ссылки 
 Главный милиционер Дальневосточного федерального округа лишился должности
 Главный милиционер Дальневосточного федерального округа сменил место работы
 Милиционер «в законе» Анатолий Золотарёв — возвращение опального генерала
 Отставка с целью декриминализации. Главного милиционера Дальневосточного федерального округа убрали с должности 

Генерал-полковники милиции (Российская Федерация)